Пиронков — болгарская фамилия. Известные носители:

 Пиронков (Пиронко), Дмитрий Фёдорович (1930—1992) — советский композитор, дирижёр.
 Пиронков, Енчо (род. 1932) — болгарский художник.
 Пиронков, Симеон (1927—2000) — болгарский композитор.
 Пиронкова, Цветана (род. 1987) — болгарская профессиональная теннисистка.